Danurejo (Kedu)
 Danurejo (Mertoyudan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing